Sergueï Anatolievitch Gotsmanov (en ), né le  à Karassoune dans la RSS du Kazakhstan, est un footballeur biélorusse qui a joué pour l'équipe d'URSS dans les années 1980 (31 sélections et 2 buts entre 1984 et 1988). 

Ce milieu de terrain de  pour  portait également le maillot du Dinamo Minsk avec qui il a été champion d'URSS en 1982. À la fin des années 1990, il a terminé sa carrière aux États-Unis aux Minnesota Thunder non sans avoir porté les couleurs de la nouvelle sélection de Biélorussie à trois reprises en 1992-1993.

Son fils Sacha Gotsmanov joue aux Colorado Rapids.

Statistiques

Palmarès 
 Dinamo Minsk
 Champion d'Union soviétique en 1982.
 Champion de Biélorussie en 1993 et 1994.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 1994.
 Finaliste de la Coupe d'Union soviétique en 1987.

 Vice-champion d'Europe en 1988.

Distinctions individuelles
 Footballeur biélorusse de l'année en 1983, 1985, 1987 et 1989.

Liens externes 
 

Footballeur international soviétique
Footballeur international biélorusse
Naissance en mars 1959
Joueur du FK Dinamo Brest
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur du Southampton FC
Joueur du FK Dniepr Mahiliow
Naissance à Brest (Biélorussie)